Переяславская епархия

 Переяслав-Хмельницкая епархия
 Переславская и Дмитровская епархия